Новоалексе́евка (, ) — посёлок городского типа в Геническом районе Херсонской области Украины.

География 
Новоалексеевка находится на автомобильной трассе «Харьков-Симферополь». Имеется железнодорожная станция Новоалексеевка Запорожского (ранее — Крымского) отделения Приднепровской железной дороги и железнодорожный вокзал, на который прибывают поезда дальнего следования. Со станции осуществляется пригородное сообщение до станций Геническ и Сиваш (последняя станция перед границей с Крымом).

Языки 
До отмены Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» и таким образом утратившего силу решения поселкового совета Новоалексеевки от 19 апреля 2013 года, крымскотатарский язык являлся региональным языком.

Известные уроженцы, жители 
 Радзиховский, Борис Леонидович (1909—1975) — советский офтальмолог, профессор, заведующий кафедрой глазных болезней Черновицкого медицинского института.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Погода в Новоалексеевке
 Форум Новоалексеевки

Посёлки городского типа Херсонской области
Населённые пункты Генического района